Леонид Иванович Андрие́вский (род. 1942) — советский и украинский график, живописец, иллюстратор, , , , . Живёт в Киеве. Народный художник Украины (1998).

Биография 
Родился 14 марта 1942 года во временно оккупированном фашистами городе Лубны (ныне Полтавская область). Художественное образование получил в художественных студиях городов Лубны (1957—1958, у В. Семенюты) и Советская Гавань (Хабаровский край) (1958—1961, у Д. Новикова). Окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко (1976). С 1998 года — директор издательства «Криниця». С 2000 года — профессор Киевского института декоративно-прикладного искусства и дизайна. Член СХУ (1994). Проживает в Киеве.

Дочь — Анжелика Андриевская, украинская певица.

Творчество 
Работает в области монументально-декоративной, станковой живописи и книжной графики.

В области станковой живописи отдает предпочтение пейзажам, в книжной графике — комплексному оформлению книги.

Совершил монументально-декоративные росписи для торговых павильонов в Праге (1989).

Награды и премии 
 заслуженный художник Украины (1994)
 народный художник Украины (1998)
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1995) — за альбом «Украинская народная живопись XIII—XX веков. Мир глазами народных художников»
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2002)

Литература 
 Мистецтво України: Біографічний довідник. — К., 1997. — С. 19.
 Бєлічко Ю. В. Андрієвський Леонід Іванович // Енциклопедія Сучасної України. — Т. 1. — К., 2001. — С. 488.
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 18—19.
 Підгора В. Печалі й радості Леоніда Андрієвського // Сучасність. — 1995. — № 6.
 Бєлічко Ю. Леонід Андрієвський — майстер книги // Дніпро. — 1996. — № 9—10.

Примечания 

Выпускники Киевского университета
Художники-иллюстраторы Украины
Выпускники Киевского реального училища